Niemcy:
 Milz – rzeka
 Milz – dzielnica Römhild

Osoby:
 Andrea Milz – niemiecka polityk
 Johann Heinrich Milz – niemiecki biskup
 Peter Milz – niemiecki przedsiębiorca i polityk